Санта-Терезинья-ди-Итайпу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Фос-ду-Игуасу. Население составляет 21 486 человек на 2006 год. Занимает площадь 259,393 км². Плотность населения — 82,8 чел./км².

Праздник города —  3 марта.

История 
Город основан 3 марта 1982 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 148.168.231,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.387,73 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,778 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Парана